Naselje u Srbiji:
 Mali Zvornik, naselje u sastavu općine Mali Zvornik, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Mali Zvornik (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija